Michel Cassez dit Gaston, né le  à Wattrelos, est un des membres du groupe Les Compagnons de la chanson.

Biographie 
Son père Marcel était douanier. Il entre dans la carrière artistique à Marseille avec son ami Marcel Zanini puis joue dans l'orchestre d'Aimé Barelli, avant de devenir le chef d'orchestre de Claude François qui le surnommera « Gaston », un prénom qui lui restera ensuite. Il anime avec Danièle Gilbert l'émission Midi-trente, puis tourne à la TV avec Thierry Le Luron, Charlotte Julian et Henri Salvador. Il joue de tous les instruments et s’avère être un jazzman d'excellence. Un talent qui éclatera au grand jour lors du sketch L'homme-orchestre, avec les Compagnons.

En 1973, il rejoint les Compagnons de la chanson jusqu'à la tournée d'adieu de 1985, succédant à Jean Broussolle qui avait émis le souhait de quitter le groupe pour vivre autrement la suite de sa carrière de compositeur. Gaston, grâce à une entente parfaite avec Jean-Pierre Calvet, l'autre créateur des Compagnons, s'y fond rapidement apportant au passage sa touche personnelle. Il y est l'auteur de titres comme La chorale, La mouche, ou Doux c'est doux, une chanson qu'il interprète avec le soliste Fred Mella.

Il crée ensuite plusieurs spectacles dont Doggy Dog avec Elfie, puis Pascal Poinsenot de la Compagnie Paul Ermio, il s'agit d'une comédie musicale pour enfants. En 1988, à Longjumeau il écrit et met en scène Le Mystére des 4 clés, une autre comédie musicale pour enfants. Depuis il joue avec son orchestre le Swing Sorg Orchestra dans le Sud de la France.

Les admirateurs des Compagnons l'ont revu avec plaisir en octobre 2002 lors de l'inauguration de la place des Compagnons de la chanson à Lyon, dans le  arrondissement. Il était également à Vaison-la-Romaine fin avril 2008 lors d'un festival Georges Brassens avec son ami Zanini.

Depuis la mort de Fred Mella survenue en , et de son frère cadet René Mella peu de temps avant, son aîné Marc Herrand et lui-même sont les deux derniers survivants des Compagnons de la chanson.

Bibliographie 
 Gaston Michel Cassez, Gaston raconte Les Compagnons de la Chanson, éditions Michel Lafon, , écrit avec Yves Turbergue.  
 Fred Mella, Mes maîtres enchanteurs, éd. Flammarion, 2006.
 Hubert Lancelot, Nous les Compagnons de la Chanson, éd. Aubier-Archimbaud, 1989.
 Chantal Patron, Gaston Michel Cassez De Wattrelos à Vaison-la-Romaine.  Préface manuscrite de Gaston Michel Cassez incluse dans le livre. 2020  (Livre collector)
 Chantal Patron, Gaston Michel Cassez De Claude François aux Compagnons de la chanson - Publié aux Editions Collections de Mémoire 2023 (ISBN 979-10-95201-58-8) Préface manuscrite de Gaston Michel Cassez incluse dans le livre.

Notes et références 

Chanteur français du XXe siècle
Naissance en décembre 1931
Naissance à Wattrelos
Nom de scène
Membre des Compagnons de la chanson